Le Ciel sur la tête est un film français d'Yves Ciampi, sorti en 1965.
 Le Ciel sur la tête est un film québécois d'André Mélançon, sorti en 2001.
 Le Ciel sur la tête est un téléfilm français réalisé par Régis Musset en 2006.